Пыльцеголо́вник длинноли́стный () — травянистое растение; вид рода Пыльцеголовник семейства Орхидные.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение 15—60 см высотой.

Корневище укороченное, глубоко залегающее, горизонтальное. Растение имеет корни двух видов — толстые, свободные от грибов, запасающие питательные вещества, и тонкие, имеющие микоризу, всасывающие питательные вещества из почвы.

Стебель прямой или чуть извилистый. Листья в количестве 5—9(11), линейно-ланцетные, длиннозаострённые, часто вдоль сложенные, 7—16 см длиной и 0,9—3 см шириной.

Соцветие не густое, с 3—10 (20) большими белыми цветками. Прицветники (кроме нижнего) мелкие, чешуевидные, 1—2 мм длиной. Три наружных листочка околоцветника ланцетные, заостренные, с 3—5 жилками, 1,2—2,6 см длиной, два
внутренних листочка – обратнояйцевидные, продолговатые, тупые, с 5 жилками. Губа разделена на две части: переднюю плоскую (эпихилий) – почковидную, тупую, до 0,5 см длиной и 0,8 см шириной, с 5—7 гребневидно выдающимися полосками, на конце золотисто-жёлтую, с мельчайшими папиллами, и заднюю (гипохилий) – вогнутую, до 0,4 см длиной и 0,9 см шириной, при основании с боковыми лопастями. Завязь около 1 см длиной, голая, скрученная, сидячая. Плод – веретеновидная коробочка до 1,7 см длиной. Цветет в мае – июне.

Опыляется пчёлами. Самоопыление отсутствует. У этого растения своеобразный процесс опыления. Пыльник раскрывается ещё в бутоне, при этом часть пыльцы как бы выталкивается в виде столбиков. По мере созревания рыльце цветка наклоняется вперёд, вытягивая за собой пыльцевые столбики с пыльников. Стоит пчеле задеть головкой цветок, как «столбик» рассыпается, осыпая насекомое облаком пыльцы. Хотя цветки нектара не содержат, но сладкое вещество содержится в выростах на конце губы.

Плодоносит в июле — августе. Размножается семенами и вегетативно.

Геофит.

Ареал и среда обитания 
Европейско-малоазийский сарматский вид, встречающийся почти по всей Европе (за исключением самых северных ее регионов) – от Британских островов и Скандинавии до Средиземноморья, Крыма, Северного Кавказа, на значительной
территории Азии и в Северной Африке. Ареал включает в себя следующие регионы:
 Северная Африка: Алжир, Марокко, Тунис
 Азия:
 Западная Азия: Афганистан, Иран, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция
 Средняя Азия: Таджикистан, Китай
 Индийский субконтинент: Бутан, Индия, Непал, Пакистан
 Кавказ:
 Азербайджан, Грузия
 Европа:
 Северная Европа: Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Великобритания
 Центральная Европа: Австрия, Бельгия, Чехословакия, Германия, Венгрия, Польша, Швейцария
 Восточная Европа: Беларусь, Украина — Закарпатская область, Украинские Карпаты, Полесье, лесостепь, Горный Крым, степь (редко), Российская Федерация — европейская часть, Предкавказье, Дагестан
 Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, бывшая Югославия, Греция, Италия, Румыния
 Юго-Западная Европа: Франция, Португалия, Испания

Популяции насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен особей, но плотность низкая. По возрастной структуре преобладают нормальные полночленные, с правосторонним возрастным спектром, доля молодых особей составляет треть. Только на вырубках и в лесах, где пасут скот, они в подавленном состоянии.

Растёт в светлых скально-пушистодубовых и тенистых буковых широколиственных лесах, чаще — на полянах, опушках (до 1500 м над уровнем моря). К влажности и кислотности почвы растения неприхотливы как на известняковых, с хорошо развитым гумусовым слоем, так и на бедных и скалистых, иногда на заболоченных торфянистих почвах.

Мезофит, сциофит.

Природоохранный статус вида и меры по охране 
Редкий вид. Уменьшение численности происходит из-за освоения территории, вырубки лесов, замены буковых на хвойные посадки, сбора на букеты.

Занесён в Красную книгу Украины. На Украине охраняется в природных заповедниках: Карпатском биосферном заповеднике, Ровенском, Каневском, Крымском, «Мыс Мартьян», Ялтинском горно-лесном, Карадагском, «Расточье»; национальных природных парках: Карпатском, Вижницком, Ужанскому, Яворовском, Шацком, «Синевир», «Подольские Товтры», «Сколевские Бескиды», «Святые горы». Состояние популяций контролируется. Запрещён сбор растений, сплошные вырубки лесов. Выращивают в Национальном ботаническом саду имени Н. Г. Гришко НАН Украины.

Значение 
Имеет научное значение как редкое растение со сложной биологией развития. Может использоваться как декоративное и лекарственное растение.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:

 
 Cephalanthera angustifolia Simonk.
 Cephalanthera conferta (B.Baumann & H.Baumann) Kreutz
 Cephalanthera ensifolia Rich. [Illegitimate]
 
 Cephalanthera ensifolia var. cesari-gonzalezii Rivas Goday & Bellot
 Cephalanthera ensifolia var. maravignae (Tineo) Nyman
 , nom. illeg.
 Cephalanthera lonchophylla Rchb.f. [Illegitimate]
 Cephalanthera longifolia subsp. conferta B.Baumann & H.Baumann
 Cephalanthera longifolia var. gibbosa Boiss.
 Cephalanthera longifolia f. latifolia (Maire) Maire & Weiller
 Cephalanthera longifolia var. latifolia (Maire) D.Rivera & Lopez Velez
 Cephalanthera longifolia f. longibracteata (Harz) Asch. & Graebn.
 Cephalanthera longifolia f. pilosa (Harz) Soó
 Cephalanthera longifolia f. pumila Asch. & Graebn.
 Cephalanthera longifolia var. rosea Perko
 Cephalanthera mairei Schltr.
 Cephalanthera maravignae Tineo
 Cephalanthera pallens Rich.
 Cephalanthera thomsonii Rchb.f.
 Cephalanthera xiphophyllum Rchb.f. [Illegitimate]
 Cephalanthera xiphophyllum var. latifolia Maire
 Cymbidium xiphophyllum (Ehrh. ex L.f.) Sw.
 Epipactis ensifolia F.W.Schmidt
 Epipactis ensifolia Sw.
 Epipactis grandiflora (L.) Sm.
 Epipactis grandifolia All.
 Epipactis longifolia var. gibbosa (Boiss.) W.Zimm.
 Epipactis longifolia var. longibracteata Harz
 Epipactis longifolia var. pilosa Harz
 Epipactis pallens Sw. [Illegitimate]
 Epipactis pallida Sw.
 Epipactis xiphophylla (Ehrh. ex L.f.) Sw.
 Limodorum acuminatum (Wall. ex Lindl.) Kuntze
 Limodorum grandiflorum (L.) Kuntze [Illegitimate]
 Limodorum longifolium (L.) Kuntze [Illegitimate]
 Serapias ensifolia Murray [Illegitimate]
 Serapias grandiflora L. [Illegitimate]
 Serapias helleborine var. longifolia L.
 Serapias lonchophyllum L.f. [Illegitimate]
 Serapias longifolia (L.) Scop. [Illegitimate]
 Serapias nivea Vill. [Illegitimate]
 Serapias pallida Wahlenb.
 Serapias xiphophyllum Ehrh. ex L.f.

Литература 
 Чопик В. И., Щербак Н. Н., Ардамацкая Т. Б. и др. Редкие и исчезающие растения и животные Украины : Справочник. — К.: Наукова думка, 1983.
 Каталог раритетного биоразноманития заповедников и національних природных парков Украини. Фитогенетичный фонд, микогенетичный фонд, фитоценотичный фонд / ред.: С. Ю. Попович; Державна служба заповідної справи Мінекоресурсів України, Науковий центр Заповідної справи Мінекоресурсів України, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України. - К.: Фитосоциоцентр, 2002. — 275 с. — ISBN 966-306-003-4.
 Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під заг. ред. Т. Л. Андрієнко. - К.: Фитосоциоцентр, 2006.

Примечания 

Флора Евразии
Орхидные
Микогетеротрофы